João Pedro Neves Filipe (Lissabon, 30 maart 1999) - alias Jota - is een Portugees voetballer die doorgaans speelt als linksbuiten. Hij werd in februari 2019 gepromoveerd naar het eerste elftal van Benfica.

Clubcarrière 
Jota doorliep de jeugdreeksen van Benfica. Op 18 oktober 2018 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal, in een bekerwedstrijd tegen Sertanense. Vier minuten voor tijd kwam hij Jonas vervangen. De wedstrijd werd met 0–3 gewonnen. Jota promoveerde in februari 2019 naar het eerste elftal. Hij maakte op 25 februari 2019 zijn debuut op het hoogste Portugese niveau. Negen minuten voor tijd kwam hij op het veld als invaller voor Pizzi in een met 4–0 gewonnen thuiswedstrijd tegen GD Chaves. In oktober 2020 werd hij verhuurd aan Real Valladolid.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 11 januari 2020.

Interlandcarrière 
Jota is Portugees jeugdinternational. Hij won met Portugal –19 het EK –19 van 2018, na een finale tegen Italië. Hij werd met vijf doelpunten gedeeld topscorer van het toernooi en stond in het team van het toernooi. Twee jaar eerder werd hij met Portugal –17 al Europees kampioen –17 op het EK –17 van 2016.

Erelijst

Referenties 

Portugees voetballer